Quark - na física de partículas, é um dos dois elementos básicos que constituem a matéria
Quark (queijo)
Era Quark

Outros usos
Quark (Star Trek)

Ver também

Desambiguação